Malmisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Malmisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio), 
 Malmisaari (ö i Södra Österbotten), Kuusiokunnat, 
 Malmisaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar